Édouard Mascart (1902-1976), boxeur français ;
 Éleuthère Mascart (1837-1908), un physicien français ;
 Henri Mascart, un mathématicien français ;
 Jean Mascart (1872-1935), un astronome et mathématicien français, directeur de l'Observatoire de Lyon ;
 Paul Mascart (1874-1958), un peintre français.

 Maxime Blocq-Mascart (1894-1965), un résistant français.

Notes et références